Filip je lahko:

 Filip, moško osebno ime 
 Filip, priimek več znanih ljudi